Кубок LG (, LG Cup World Baduk Championship) — один из основных международных титулов го, существующий с 1997 года.

Информация о турнире 
Кубок LG спонсируется корейской организацией LG Group. Турнир пришёл на смену отменённого титула Киван. В соревнованиях принимают участие 32 игрока: 16 игроков, прошедших через отборочный этап и 16 приглашённых игроков:

 2 игрока — последний обладатель кубка и игрок, занявший 2 место;
 5 игроков из  Южной Кореи;
 4 игрока из  Японии;
 5 игроков из  Китая;
 1 игрок из  Китайского Тайбэя.

В некоторых розыгрышах кубка также приглашались игроки из США и Европы. Финал состоит из трёх партий. Размер коми — 6,5 очков. Контроль времени — 3 часа основного времени и 5 периодов бёёми по 60 секунд. Призовой фонд составляет 250 000 000 вон ($200 000).

Обладатели кубка

Примечания

Ссылки 
 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 1997 года
Соревнования по го в Республике Корея